een gezegde als iemand vrij is van drugs, zie clean (drugs)
een klank-kanaal dat wordt gebruikt bij versterkers van elektrische gitaren, zie clean (klank)
een functionele programmeertaal, zie Clean (programmeertaal)
een film, zie Clean (film)
een album van de Amsterdamse band Caesar, zie Clean (album)